JACC steht als Abkürzung für:
 Jacc (just another compiler compiler), Java-Implementierung von Yacc (yet another compiler compiler)
 Java Authorization Contract for Containers, ein Teil der Jakarta EE
 Journal of the American College of Cardiology, eine medizinische Fachzeitschrift
 „Joint Agency Coordination Centre“, eine australische Organisation; siehe Malaysia-Airlines-Flug 370 (Abschnitt Das nördliche Suchgebiet von Suche im südlichen Indischen Ozean)

JACC